L'IRT Broadway-Seventh Avenue (conosciuta anche come Seventh Avenue o West Side) è una linea della metropolitana di New York. Fa parte della Divisione A, e si estende da South Ferry, a Lower Manhattan, a Van Cortlandt Park-242nd Street, a Riverdale, nel Bronx.

Il Brooklyn Branch, che dalla linea principale a Chambers Street attraversa il Clark Street Tunnel e arriva Borough Hall, a Downtown Brooklyn, è anche parte della linea Broadway-Seventh Avenue.

I servizi che utilizzano in parte o tutta la linea Broadway-Seventh Avenue sono:

Percorso

Note

Altri progetti